

Musica 
The Creatures  – gruppo musicale britannico
The Creatures  – gruppo musicale italiano
Creatures – album degli Elf Power del 2002
Creatures – album dei Motionless in White del 2010

Videogiochi 
Creatures – videogioco per Commodore 64 del 1990
Creatures – serie di videogiochi
Creatures – primo videogioco della serie Creatures, del 1996
Creatures Inc. – azienda giapponese di videogiochi, consociata della Nintendo

Pagine correlate 
The Creatures